

Безіменний — острів, Таманська затока, Краснодарський край
 Безіменний — острів, море Лаптєвих, Красноярський край
 Безіменний — річка у Республіці Комі, права притока Ілича
 Стратовулкан Безіменний — належить до Ключевської групи (Камчатка)
 Безіменний — селище міського типу Алданського улусу, Республіки Саха